BerliOS – projekt, którego celem jest pośredniczenie między różnymi grupami (np. programistami, użytkownikami, firmami) zainteresowanymi wolnym oprogramowaniem.

Linki zewnętrzne 
 http://www.berlios.de/

Organizacje informatyczne